Guixi bezeichnet:

 Guixi (贵溪市), kreisfreie Stadt in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Guixi (Beichuan) (桂溪镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Beichuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guixi (Yongshan) (桧溪镇), Großgemeinde im Kreis Yongshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guixi (Dianjiang) (桂溪街道), Straßenviertel im Kreis Dianjiang der chinesischen Stadt Chongqing